Handsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Handsjön, Hälsingland, sjö i Ljusdals kommun,  (25,5 ha)
Handsjön, Jämtland, sjö i Bergs kommun,  (5,01 km²)
Stor-Handsjön, sjö i Östersunds kommun,  (40,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn